Q Award steht für:

 Q Award (Musikpreis), Musikpreis der britischen Zeitschrift Q
 Q Award (Fernsehpreis), Fernsehpreis der US-amerikanischen Organisation Viewers for Quality Television